6. Европско екипно првенство у атлетици 2015. у Трећој лиги одржано је 20. и 21. јун 2010, на Олимпијском стадиону Баку у Бакуу у Азербејџану, као део програма 1. Европских игара . 

Учествовало је 15 репрезентација. Такмичило се у 40 атлетских дисциплина (20 за жене и 20 за мушкарце). За коначан пласнам су се рачунали збирни резултати за обе конкуренције. 

Пошто је ово било и 1. атлетско такмичење на 1. Европским играма сви победници по дисциплинама поставили су рекорде европских игара (РЕИ).

Две првопласиране екипе у следећој сезони играју у Другој лиги.

Земље учеснице 

  ААССЕ• (9)
  (15)
  (23)
  (48)
  (35)
  (40)
  (37)

  (43)
  (40)
  (30)
  (36)
  (29)
  (30)
  (48)

Уместо Кипра и Исланда екипа победници Треће лиге 2014. које су ушле у Други лигу 2015, њихово место заузеле су екипе Аустрије Ссловачке које су у сезони 2014. испале из Друге лиге.

 Атлетска асоцијација малих земаља Европе ове године обухвата спортисте  (4),  (4) и  (1), јер неке земље које припадају овој асоцијацији учествовале су самостално.

Победници по дисциплинама

Мушкарци

Жене

Бодовна табела 
У овом такмичењу бодови се добијају према броју репрезентација у лиги и постигнутом пласману сваког појединца. Трећа лига је имала 14 репрезентација, па је у свакој дисциплини победник добијао 14 бодова други 13 и тако до последњег који добија 1 бод. У случају да у неким дисциплинама неке репрезентације нису имале представника или они нису имали пласман из других разлог (одустао, дисквалификован и сл) бодови опет иду од 14 па до последњег учесника, остали немају бодове. Бодови мушких и женских дисциплина се сабирају за укупан пласман репрезентације.

Коначан пласман 
После дисквалификација брисања и додавања освојених бодова редослед на табели се променио тако да је уместо Словачке, Аустрија освојила прво место за 0,5 бодова.Коначан пласман на сајту ЕАА

 Атлетска асоцијација малих земаља Европе ове године обухвата спортисте ,,  и , јер неке земље које припадају овој асоцијацији учествовале су самостално.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ЕЕП 2015 на ЕАА 
 Трећа лига ЕЕП на сајту ЕАА
 Атлетика на Европским играма 2015 - Трећа лига ЕЕП на сајту Игара

Европско екипно првенство у атлетици 2015.